Borho ist der Name folgender Personen:
 Emil Borho (1902–1965), deutscher Verwaltungsbeamter
 Walter Borho (* 1945), deutscher Mathematiker